Anna Maria – polska piosenka wykonana przez zespół Czerwone Gitary.
 Anna Maria – miasto w Stanach Zjednoczonych.

Osoby 
 Anna Maria Achenrainer – austriacka poetka i pisarka podejmująca głównie tematykę historii i krajobrazu Tyrolu.
 Anna Maria Adorni – włoska błogosławiona Kościoła katolickiego.
 Anna Maria Alberghetti – włoska aktorka filmowa i telewizyjna.
 Anna Maria Anders – polska polityk i działaczka polonijna.
 Anna Maria Anguissola – włoska malarka epoki renesansu.
 Anna María Aranda Riera – hiszpańska błogosławiona Kościoła katolickiego.
 Anna Maria Barrera Ravell – hiszpańska Służebnica Boża Kościoła katolickiego.
 Anna Maria Bernini – włoska polityk, prawniczka i wykładowca akademicki.
 Anna Maria Borowska – polska działaczka społeczna, wiceprzewodnicząca Rodziny Katyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim.
 Ana-Maria Botsari – grecka szachistka i trenerka szachowa.
 Anna Maria de Bourbon-Condé – księżniczka Condé i Enghien.
 Annamária Bónis – węgierska narciarka alpejska i uczestniczka Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992.
 Anna Maria Brunszwicka – druga żona księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna.
 Anna Maria Buczek – polska aktorka filmowa i teatralna.
 Annamaria Cancellieri – włoska urzędniczka administracji publicznej.
 Anna Maria Chrostowska – polska aktorka, ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie.
 Anna Maria Corazza Bildt – szwedzka polityk włoskiego pochodzenia.
 Anna Maria Dąbrowska – polska aktorka teatralna.
 Anna Maria Erraux – błogosławiona Kościoła katolickiego i męczennica.
 Anna Maria Ferrero – włoska aktorka.
 Anna Maria z Fryzji Wschodniej – hrabianka Fryzji Wschodniej i poprzez małżeństwo księżna Meklemburgii-Schwerin.
 Anna Maria Goławska – polska poetka, podróżniczka i tłumaczka.
 Anna Maria Grecka – księżniczka duńska, królowa grecka z dynastii Glücksburgów, bocznej linii Oldenburgów.
 Anna Maria Henisz-Matuszczak – polska ekonomistka i dr hab. nauk ekonomicznych.
 Anna Maria Hinel – polska działaczka konspiracji niepodległościowej w czasie II wojny światowej, harcerka, autorka pamiętnika z okresu okupacji niemieckiej.
 Anna Maria Huarte – pierwsza cesarzowa Meksyku.
 Anna Maria Huszcza – polska kompozytorka, aranżerka, rytmiczka i pedagog.
 Anna Maria Janer Anglarill – hiszpańska Błogosławiona Kościoła katolickiego.
 Anna Maria Javouhey – błogosławiona Kościoła katolickiego, francuska siostra zakonna, założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny.
 Anna Maria Jopek – polska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka muzyczna, reprezentantka Polski w 42. Konkursie Piosenki Eurowizji.
 Anna-Maria Karczmarska – artystka wizualna, scenografka, projektantka kostiumów teatralnych i filmowych.
 Anna-Maria Kipphardt – niemiecka wioślarka.
 Anna Maria Klechniowska – polska kompozytorka, pianistka i pedagog.
 Anna Maria Kurska – polska prawniczka, adwokat, sędzia, polityk, senator V i VI kadencji.
 Anna Maria Lenngren – szwedzka poetka.
 Anna Maria Lubomirska – dama dworu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, dama Orderu Krzyża Gwiaździstego.
 Anna Maria Mars – polska historyk sztuki, bizantynolog, działaczka emigracyjna.
 Anna Maria Medycejska – wielka księżna Toskanii, elektorowa Palatynatu Reńskiego.
 Anna Maria z Meklemburgii-Schwerinu – księżniczka Meklemburgii-Schwerin, poprzez małżeństwo księżna Saksonii-Weißenfels (od 1657).
 Anna Maria Mozart – matka Marii Anny Mozart i Wolfganga Amadeusza Mozarta.
 Anna Maria Muccioli – sanmaryńska polityk. Od 1 października 2013 do 1 kwietnia 2014 kapitan regent San Marino, swój urząd pełniła razem z Gian Carlo Capicchionim.
 Anna Maria Mucha – polska aktorka niezawodowa, prezenterka i celebrytka.
 Anna Maria Mühe – niemiecka aktorka.
 Anna-Maria Müller – niemiecka saneczkarka reprezentująca NRD i mistrzyni olimpijska i Europy oraz wicemistrzyni świata.
 Annamaria Nagy – węgierska szablistka.
 Anna Maria Nikodemska-Wołowik – profesor nadzwyczajny Instytutu Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
 Anna Maria Nilsson – szwedzka biathlonistka, reprezentantka kraju na Mistrzostwach Świata oraz w zawodach Pucharu Świata.
 Anna Maria Ortese – włoska pisarka i poetka, autorka reportaży z podróży.
 Anna Maria Perez de Taglé – amerykańska aktorka i modelka.
 Anna María Pinero – hiszpańska lekkoatletka specjalizująca się w skoku o tyczce.
 Annamaria Prezelj – słoweńska koszykarka występująca na pozycji rzucającej.
 Annamaria Quaranta – włoska siatkarka grająca na pozycji atakującej.
 Anna Maria Radziwiłłowa – księżna, przedstawicielka linii kalwińskiej Radziwiłłów na Birżach i Dubinkach.
 Anna-Maria Rawnopolska-Dean – bułgarska kompozytorka, harfistka i pedagog.
 Anna Maria Redi – święta Kościoła Katolickiego, włoska karmelitanka.
 Anna Maria Rückerschöld – szwedzka pisarka.
 Anna Maria Russell – córka Charlesa Stanhope’a, 3. hrabiego Harrington i Jane Fleming.
 Anna Maria van Schurman – niderlandzka uczona, poetka, malarka i rytowniczka.
 Anna Maria Sibylla Merian – niemiecko-holenderska przyrodniczka i artystka malarka uznawana za wczesną entomolożkę.
 Anna Maria Sieklucka – polska aktorka, której popularność przyniosła główna rola w filmie 365 dni (2020).
 Anna Maria Skolarczyk – polska pływaczka, olimpijka, najlepsza w kraju w stylu klasycznym w latach siedemdziesiątych XX wieku, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka Polski.
 Anna Maria Stańczykowska-Piotrowska – polska hydrobiolożka, specjalistka w zakresie ekologii wodnych bezkręgowców.
 Anna Maria Staśkiewicz – polska skrzypaczka, zdobywczyni III nagrody na XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w 2006 roku.
 Annamária Szalai – węgierska dziennikarka, polityk i posłanka do Zgromadzenia Narodowego.
 Anna Maria Taigi – włoska mistyczka, tercjarka trynitarska, błogosławiona Kościoła katolickiego.
 Anna Maria Tarantola – włoska ekonomistka i menedżer, w latach 2012–2015 prezes Radiotelevisione Italiana.
 Annamária Tóth – węgierska lekkoatletka specjalizująca się w pięcioboju i uczestniczka letnich igrzysk olimpijskich w Meksyku (1968).
 Anna Maria Wazówna – królewna polska, była najstarszą córką króla Polski Zygmunta III Wazy i jego pierwszej żony Anny Habsburżanki.
 Anna Maria Wazówna – szwedzka księżniczka, księżna Palatynatu-Veldenz.
 Anna Maria Wells – amerykańska prozaiczka i poetka, znana jako wczesna autorka książek dla dzieci.
 Anna Maria Wesołowska – polska prawniczka, sędzia w stanie spoczynku, osobowość telewizyjna, niezawodowa aktorka filmowa i telewizyjna.
 Anna Maria węgierska – królewna węgierska, żona cara Bułgarii.
 Anna Maria Wierzchucka – polska poetka.
 Anna Maria Wittelsbach – księżniczka Palatynatu-Birkenfeld, księżna w Bawarii.
 Anna Maria Wittelsbach – księżniczka Palatynatu - Neuburg, księżna Saksonii-Weimar.
 Anna Maria Wittelsbach – księżna Szwecji, księżniczka palatynatu reńskiego.
 Anna Maria Żukowska – polska działaczka polityczna i prawniczka, posłanka na Sejm IX kadencji.
Strony ujednoznaczniające